Il Friuli Aquileia Malvasia frizzante è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Udine.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino
odore: gradevole
sapore: asciutto, vellutato, non molto di corpo, vivace nel tipo specifico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Udine
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Malvasia Istriana